Hillonniemi är en udde i Finland.  Den ligger i Fredrikshamn i landskapet Kymmenedalen, i den södra delen av landet,  km öster om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Hillonniemi söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Hillonniemi.  Närmaste större samhälle är Fredrikshamn,  km norr om Hillonniemi. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Kymmenedalen
Fredrikshamn